Боден:

топоним
 Боден — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

фамилия
 Боден, Жан (1529 или 1530—1596) — французский политик, философ, правовед.
 Боден, Жан Батист (; 1811—1851) —— французский политик, врач.
 Боден, Нина (1925—2012) — английская романистка и детская писательница.
 Боден, Николя-Тома (1754—1803) — французский путешественник, исследователь Австралии.
 Боден, Сэмюэль (1826—1882) — английский шахматист.
 Боден, Шарль (1784—1854) — французский адмирал, главнокомандующий французскими военно-морскими силами на Средиземном море.
 Боден, Фальк (1960) — немецкий велогонщик.

Примечания